Ørnen: En krimi-odyssé, een Deense politieserie (buiten Denemarken vooral bekend als The Eagle: A Crime Odyssey)
The Eagle (1925), een avonturenfilm onder regie van Clarence Brown 
The Eagle (2011), een historische film uit 2011
The Eagle (bar), een leerbar in Amsterdam
The Eagle (Attractiepark Slagharen)